«Eudora» puede referirse a:
 Eudora (fabricante del dispositivo)

Mitología 
 Eudora (nereida), una de las nereidas.
 Eudora (híade), una de las híades.
 Eudora (oceánide), una de las oceánides.

Divisiones administrativas

Estados Unidos 
Eudora (Arkansas), ciudad
Eudora (Kansas), ciudad
Eudora Township, condado de Douglas, Kansas
Eudora (Misisipi), comunidad no incorporada
Eudora (Misuri), comunidad no incorporada

Astronomía 
(217) Eudora, asteroide.
Eudora o Hyadum II, una estrella en la constelación de Tauro.

Miscelánea 
Eudora (cliente de correo electrónico)
Eudora Welty, escritora estadounidense.
Eudora, álbum de The Get Up Kids.
Eudora, banda.